

«Something Real (Inside Me/Inside You)» — восьмой сингл поп-рок-группы Mr. Mister, и второй сингл с альбома Go On....

Песня заняла двадцать девятое место в Billboard Hot 100 в 1987 году.
Она была включена в саундтрек к фильму Youngblood, а также звучала в фильме «Полиция Майами».

Список композиций 
Грампластинка
 «Something Real (Inside Me/Inside You)» — 4:19
 «Bare My Soul» — 4:31

12
 «Something Real (Inside Me/Inside You)» (Rock Dance Mix) — 6:24
 «Something Real (Inside Me/Inside You)» (Instrumental) — 6:04
 «Bare My Soul» — 4:31

Чарты

Примечания

Ссылки 
Discography of Mr. Mister: Something Real

Песни Mr. Mister
Песни на английском языке